Rok Leber, slovenski hokejist, * 29. april 1992, Maribor.

Leber je kariero začel pri klubu HDK Maribor, v sezoni 2006/07 v slovenski mladinski ligi in v sezoni 2008/09 v slovenski članski ligi. Po tej sezoni je odšel na Švedsko, kjer je igral v mladinskih in nižjih ligah za klube Lidingö Vikings, HV 71 in IK Pantern. V Slovenijo se ve vrnil v sezoni 2013/14, ko je igral za Telemach Olimpija v ligi EBEL in slovenski ligi, kjer je s klubom osvojil naslov državnega prvaka. Za sezono 2015/16 se je venil v švedsko 2. ligo v klub Mörrum GoIS.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na po dveh svetovnih prvenstvih U18 in svetovnih mladinskih prvenstvih, v članski reprezentanci pa je prvič nastopil na Svetovnem prvenstvu 2014 D1A.

Pregled kariere

|-
| HDK Maribor
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 16
| 1
| 3
| 4
| 
| 6
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| HDK Maribor
| Slovenska ml. liga
| 07/08
|
| 23
| 15
| 16
| 31
| 
| 10
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| rowspan=2|HDK Maribor
| Slovenska ml. liga
| 08/09
|
| 26
| 19
| 36
| 55
| 
| 12
|
| 5
| 3
| 5
| 8
|
| 4
|-
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 30
| 14
| 20
| 34
| 
| 34
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 09
|
| 4
| 2
| 3
| 5
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Lidingö Vikings
| Švedska liga U18
| 09/10
|
| 28
| 28
| 30
| 58
| 
| 37
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Švedska 3. liga
| 09/10
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 10
|
| 5
| 10
| 13
| 23
| +19
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lidingö Vikings
| Švedska 3. liga
| 10/11
|
| 26
| 14
| 12
| 26
| 
| 12
|
| 11
| 1
| 7
| 8
|
| 8
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 11
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| +6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska ml. liga
| 11/12
|
| 45
| 14
| 17
| 3
| +21
| 18
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +4
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1A
| 12
|
| 5
| 1
| 5
| 6
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|IK Pantern
| Švedska ml. 2. liga
| 12/13
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska 2. liga
| 12/13
|
| 39
| 9
| 12
| 21
| +4
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Pantern
| Švedska 2. liga
| 13/14
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Telemach Olimpija
| Avstrijska liga
| 13/14
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -3
| 29
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 13/14
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 14
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Telemach Olimpija
| Avstrijska liga
| 14/15
|
| 40
| 2
| 10
| 12
| -1
| 8
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 14/15
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 309
| bgcolor="#7FFF00" | 131
| bgcolor="#7FFF00" | 183
| bgcolor="#7FFF00" | 286
| bgcolor="#7FFF00" | +45
| bgcolor="#7FFF00" | 198
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 28
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti Lidingö HC
Hokejisti IK Pantern
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Mörrum GoIS
Mariborski športniki